Plaats in Indonesië
 Pejarakan (Gerokgak), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Pejarakan (Jabon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Pejarakan (Randuagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java